

България в квалификациите 
Група 1

 9 май 1965 г., Белгия – Израел 1:0
 13 юни 1965 г., България – Израел 4:0
 26 септември 1965 г., България – Белгия 3:0
 27 октомври 1965 г., Белгия – България 5:0
 10 ноември 1965 г., Израел – Белгия 0:5
 21 ноември 1965 г., Израел – България 1:2

 България и Белгия завършват с равен актив и играят допълнителен плейоф на неутрален терен, за да излъчат финалиста за Мондиал`66

Група В 

1966